Ры́тое — ледниковое озеро в Смоленской области России в Демидовском районе на территории национального парка Смоленское поозерье. Через реку Ельша озеро связано с бассейном Западной Двины.

Озеро относится к ложбинным (гляцигенным) озёрам. Образовалось в результате деятельности ледниковой эрозии. Происхождение рытвин связывается с закономерным чередованием ям как результатом ежегодно возобновляющихся эрозионных процессов, а также послеледниковой деятельностью. Многие исследователи указывают на связь ложбинных озёр с доледниковыми понижениями рельефа, связывают их с древними речными долинами, тектоническими прогибами.

Озеро является одним из наиболее зарыбленных озёр национального парка. По происхождению котловина водоёма является сложной; озеро относится к мезотрофному типу.

Озеро Рытое отличается высокой численностью рыб семейства Карповые (лещ, плотва, густера, краснопёрка). Обнаружены две гибридные формы: лещ-плотва и карп-карась. Всего в озере обитает 16 видов рыб.

Озеро отличается живописными, удобными для отдыха берегами. О своём посещении озера Рытого в своей книге написал Н. Рыленков:

См. также 
 Смоленское поозёрье

Примечания

Ссылки 
 Рыленков Н. И. На озере Сапшо. — М.: Изд-во «Советская Россия», 1966. — 152 с.
 Национальный парк «Смоленское Поозерье»: Справочно-информационное издание / Под ред. А. С. Кочергина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Смоленск: Маджента, 2006. — 80 с.: илл.

Бассейн Западной Двины
Озёра Демидовского района Смоленской области
Памятники природы Смоленской области